Plaats in Indonesië
 Karangcegak (Kutasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangcegak (Sumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java